Раван Надир кызы Mехтиева (; ) — азербайджанский физик, доктор философии по физике, доцент.

Биография 
Раван Mехтиева родилась 1 марта 1955 года в г. Ордубад Нахичеванской Автономной Республики. Окончила физический факультет Азербайджанского государственного университета. Заместитель директора по науке Института радиационных проблем НАНА.

Преподаватель Азербайджанского технического университета, доцент.

Заместитель председателя Конфедерации женщин Азербайджанской Республики (женщин-учёных). Член международной организации «Женщины в науке ядра».

Основные научные достижения 

 Исследована зонная структура полупроводниковых тонких плёнок облучённых ускоренных электронов в электронном ускорителе с энергией 1,45 МэВ и мощностью 1кВт ЭЛУ—4.
 Изучено влияние радиационных дефектов на физические свойства, фотоплеохроизм и анизотропию этих кристаллов. 
 Исследованы электрические и фотоэлектрические свойства слоистых полупроводников, гетеропереходов на их основе и МДП структур. 
 Исследовано изменение в физических свойствах нанокремния и его оксидов, облучённых нейтронами, пути повышения радиационной стойкости и получены важные выводы в этом направлении.

Научные работы последних лет посвящены исследованию механизма образования радиационных дефектов в разных материалах и выявлению закономерности влияния этих дефектов на физические, химические и поверхностные свойства материалов.

Научные работы 
 Kazimzadeh A.G., Ahmadov A.A., Mehdiyeva R.N. Sandwich of photoresistor based on heterojunctions InSe-GaSe, FTP, v.25, № 8, 1991, p. 1392—1396
 Z. Sadikhov, R.Mehdiyeva. Scintillation detectors for operation in high magnetic fields: recent developments based on arrays of avalanche microchannel photodiodes, J. Nuclear İnstruments and Methods in Physics Research A 581, 2007, p. 443-446.
 Z.Sadigov, A.Olshevskiy, R.N.Mehdiyeva et al. Microchannel avalanche photodiode with a wide range of linearity, Letters in JTP,2010, v. 36, ed.11, p. 83-89
 L.Tayibov, R.N.Mehdiyeva. Calculation of the effective fraction of delayed neutrons and the lifetime of prompt neutrons in the reactor IBR-2M, Journal of Atomic Energy, v.111,ed.2, 2011, p. 88-92
 L.Tayibov, R.N.Mehdiyeva. Experimental estimation of the parameters of IBR-2M kinetics on stochastic power noise, Atomic energy. 2012, v.114, № 4, p. 202—205.
 L.Tayıbov, R.N.Mehdiyeva. Measurement of the pulse shape and pulse energy distribution at the IBR-2M reactor, Azerbaijan Journal of Physics, 2012, v. XVIII, No. 3, section: En., pp. 50–53.
 M.N. Mirzayev, A.A.Garibov, R.N.Mehdiyeva et al. Study of uranylorthosilicates by the methods of IR-spectroscopy and derivatography, Problems of atomic science and technology, ser.Physics of radiation damage and radiation material sciences № 2 (78) p. 134—138, 2012
 Shiraz Mammadov and R.N.Mehdiyeva. Radiation-chemical structure of acrylo-nitrile butadiene rubber with copolymer vinil chloride and vinil acetate, American Journal of Polymer Science 2013, 3(4), p. 76-82
 E.M.Huseynov, A.A.Garibov, R.N.Mehdiyeva. Influence of neutron irradiation and temperature on the electric conductivitu of SiO2 nanoparticles, Joural of Electrostatics 74, 2015 p. 73-78 ELSEVIER
 E.B. Askerov, R.N.Mehdiyeva et al. Electron diffraction studies of the formation of Tl-Fe-Se phases and the kinetics of phase transformations of TlFeSe2 films. Physics and technology of semiconductors, 2014, v. 48, ed. 11, p. 1484—1486
 Huseynov E., Garibov A., R.Mehdiyeva. Study of blend composition of nano silica under the influence of neutron flux, Nano Convergence, Springer, 2014, v.1, pp. 21.1-21.8
 E. Huseynov, A.Garibov, R.N.Mehdiyeva. TEM and SEM study of nano SiO2 particles exposed to influence of neutron flux Journal of Materials Research and Technology 5, 3, 213—218, 2016, Elsevier

Премии и награды 
 Диплом «Молодой учёный XX века»
 Медаль «Прогресс»
 Почетная грамота НАНА (2005, 2010, 2016)

Примечания

Ссылки 
 Мехдиева Раван Надир кызы
 Mехтиева, Раван Надир кызы
 Промышленная собственность. Изобретения. Полезные модели. Промышленные образцы. — Баку, 2017, № 1, с. 34
 

Выпускники Бакинского государственного университета
Женщины-физики Азербайджана
Преподаватели университетов Азербайджана
Награждённые медалью «Прогресс»